kapelle (toponiem), een woorddeel in meerdere toponiemen.

België
Kapelle-op-den-Bos, een gemeente in Vlaams-Brabant
Kapellekerk in Brussel
Hendrik-Kapelle of Hendrikkapelle, officieel thans Henri-Chapelle, in de gemeente Welkenraedt in de provincie Luik
Poelkapelle, een deelgemeente van de gemeente Langemark-Poelkapelle (West-Vlaanderen)
Sint-Ulriks-Kapelle, een dorp in de gemeente Dilbeek (Vlaams-Brabant) of naar diens voetbalclub FC Kapelle Sport
Westkapelle (België), een deelgemeente van Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Nederland
Kapelle (Zeeland), een dorp in Zeeland op het eiland Zuid-Beveland
Kapelle (gemeente), een gemeente in Zeeland
Kapellebrug, een dorp in de gemeente Hulst (Zeeland)
Capelle (Zeeland), een voormalig gehucht op Schouwen-Duiveland
Looperskapelle, een gehucht in de gemeente Schouwen-Duiveland (Zeeland)
Moerkapelle, een dorp in de gemeente Zuidplas, (Zuid-Holland)
Oostkapelle, een dorp in de gemeente Veere (Zeeland)
Westkapelle (Nederland), een stad in de gemeente Veere (Zeeland)
Capelle aan den IJssel

Frankrijk
Kapelle (Frankrijk) (Cappelle-la-Grande), een gemeente in de Franse Westhoek, in het Franse Noorderdepartement nabij Duinkerke

Luxemburg
Capellen (plaats)
Kanton Capellen

Zie ook
 Capelle (doorverwijspagina)
 Kapellen (doorverwijspagina)